Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года в V-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 19 марта 2011 года в Софии, Болгария. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — все из Европы. Сборная Турции участвовала впервые с 2007 года, остальные — дебютировали на чемпионатах мира.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Камелия Иванова
 Защитник:  Ванеса Абрискуэта
 Нападающий:  Каролина Позниевска

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Камелия Иванова
  Мария Гурреа
  Ребекка Каллан
  Катаржина Фрачковяк
  Илким Югун

Примечания

Ссылки 

 
 

Ж*5